Theobald I van Spoleto, hertog van Spoleto (928-936)
 Theobald I van Blois, graaf van Tours, Châteaudun en Blois-Chartres (943/956/960-975)
 Theobald III van Blois, als Theobald I graaf van Champagne (1066-1089)
 Theobald I van Bar, graaf van Bar (1190-1214), echtgenoot van Ermesinde II van Namen
 Theobald I van Lotharingen, hertog van Lotharingen (1213-1220)
 Theobald I van Navarra, koning van Navarra (1234-1253)